Podgorski oder Podgórski ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Podgorski (* 1913), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Mary-Ann Podgorski, kanadische Meisterin im Skeleton 
 Niki Podgorski († 2014), österreichischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Stanisław Podgórski (1882–1964), polnischer Landschaftsmaler
Stanisław Podgórski (Radsportler) (1905–1981), polnischer Radrennfahrer
 Thaddäus Podgorski (1935), österreichischer Schauspieler, Radio- und Fernsehjournalist

Siehe auch:
 Haus Podhorskyj
 Podgorsky